William Hutton ( - ) est un poète anglais et le premier véritable historien de la ville de Birmingham.

Œuvres
The new constitution of the pretended synod which first met at Mr. Gib's house, April 10. 1747. … Glasgow : printed for Daniel Cock, … , 1748. 
A plea for the Protestant faith: in an address to the Reverend Mr. Moncrief minister of the gospel at Abernethy. Edinburgh : printed by William Gray, … 1749. 
An history of Birmingham, to the end of the year 1780. Birmingham, Printed by and for Pearson and Rollason, 1781. 
Free and apposite observations on one very evident and indecent cause of the present rapid decline of the clerical credit and character … London : printed for J. Johnson, 1782. 
A journey from Birmingham to London, Birmingham, Printed by Pearson and Rollason … 1785. 
Courts of requests: their nature, utility, and powers described, … Birmingham, Printed by Pearson and Rollason, 1787. 
The Battle of Bosworth-Field, between Richard the Third, and Henry, Earl of Richmond, August 22, 1485 … Birmingham : Printed by Pearson and Rollason : Sold by R. Baldwin, London, 1788. 
Description of Blackpool, in Lancashire, frequented for bathing. Birmingham : Pearson, 1789. 
A Dissertation on Juries. With a Description of the Hundred Court. As an Appendix to the Court of Requests. Birmingham, 1789. 
The history of Derby from the remote ages of antiquity, to the year MDCCXCI … London : Printed by J. Nichols, … 1791. 
The life of William Hutton, F.A.S.S London Printed for Baldwin, Cradock, and Joy 1817.

Liens externes 

Historien anglais du XVIIIe siècle
Historien anglais du XIXe siècle
Naissance en septembre 1723
Décès en septembre 1815
Naissance à Derby (Royaume-Uni)